Финмаркен:

 Финмаркен, или Финнмарксвидда — плоскогорье на севере Норвегии в губернии (фюльке) Финнмарк.
 Финмаркен, или Финнмарк — губерния (фюльке) на севере Норвегии.